Ка́ммингс () — английская фамилия. Известные носители:
 Каммингс, Вероника (род. 1973) — гуамская пловчиха.
 Каммингс, Гарольд (род. 1992) — панамский футболист.
 Каммингс, Гомер Стилль (1870—1956) — американский политик.
 Каммингс, Джим (род. 1952) — американский актёр озвучивания.
 Каммингс, Доминик (род. 1971) — британский государственный деятель, политтехнолог.
 Каммингс, Дэвид (род. 1962) — канадский шахматист, международный мастер (1984).
 Каммингс, Дэйв (1940—2019) — американский порноактёр.
 Каммингс, Дэйв — американский предприиматель, владелец компаний Tradebot и BATS Global Markets.
 Каммингс, Зак (род. 1984) — американский боец ММА.
 Каммингс, Ирвинг (1888—1959) — американский киноактёр.
 Каммингс, Карен — гайанский политик.
 Каммингс, Керон (род. 1988) — триниадский футболист.
 Каммингс, Констанция (1910—2005) — американская актриса.
 Каммингс, Куинн (род. 1967) — американская актриса и предпринимательница.
 Каммингс, Омар (род. 1982) — ямайский футболист.
 Каммингс, Роберт (1908—1990) — американский актёр, режиссёр и продюсер.
 Каммингс, Рэймонд Кинг (Рэй Каммингс, 1887—1957) — американский писатель и инженер.
 Каммингс, Терри (род. 1961) — американский баскетболист.
 Каммингс, Уилл (род. 1992) — американский баскетболист.
 Каммингс, Уитни (род. 1982) — американская комедийная актриса, пародистка, сценарист и продюсер.
 Каммингс, Флойд (род. 1949) — американский боксёр-профессионал.
  (1931—2019) — американский физик-теоретик, профессор.
 Каммингс, Хью Гордон (1891—1970) — барбадосский политик.
 Каммингс, Эверальд (род. 1948) — тринидадский футболист, тренер.
 Каммингс, Эдвард Эстлин (1894—1962) — американский писатель, художник, поэт и драматург.
 Каммингс, Эшли (род. 1992) — австралийская актриса.

См. также 
 USS Cummings (DD-365)
 Cummins
 Модель Джейнса — Каммингса — теоретическая модель в квантовой оптике.